Poher peut désigner les éléments suivants.

Toponymie 

 Poher, région historique et géographique de Bretagne, en France ;
 Poher, archidiaconé géographiquement proche.
 Cléden-Poher, commune du Finistère, en France.

Patronyme 

 Alain Poher (1909-1996), président de la République française par intérim à deux reprises : en 1969 (démission de Charles de Gaulle) et en 1974 (décès de Georges Pompidou) ;
 Benoît Poher (1979- ), chanteur français ;
 Claude Poher (1936- ), astronome français ;
 Hervé Poher, (1952- ), homme politique français.

Journal 

 Le Poher, journal régional édité à Carhaix.

Homonymie de patronyme